

Geografia

Brasile
Campina Grande – città del Brasile nello stato di Paraíba

Romania
Câmpina – municipio nel distretto di Prahova
Poiana Câmpina – comune nel distretto di Prahova

Altro 
Campina – ex azienda casearia olandese, dal dicembre 2008 denominata FrieslandCampina